Příjmení Crosby nosí více osobností:

 Andy Crosby (* 1965) – kanadský veslař
 Bing Crosby (1903–1977) – americký zpěvák a herec
 Bob Crosby (1913–1993) – americký zpěvák
 David Crosby (1941–2023) – americký zpěvák a kytarista
 Denise Crosbyová (* 1957) – americká herečka
 Sidney Crosby (* 1987) – kanadský hokejista

Externí odkazy